Merrick – najwyższe wzniesienie Wyżyny Połudiowoszkockiej
 Merrick – siódma część Kronik wampirów autorstwa Anne Rice

Osoby o nazwisku Merrick:
 Joseph Merrick – znany jako "Człowiek słoń"
 Lynn Merrick – hollywoodzka aktorka westernowa
 William Matthew Merrick – polityk i prawnik amerykański związany z Partią Demokratyczną

Miejscowości w USA:
 Merrick – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Merrick (ang. Merrick County) – w stanie Nebraska